Biscotti ist der Name

 Rossella Biscotti (* 1978), italienische Video-, Performance- und Installationskünstlerin
 Maria Assunta Biscotti, Molekularbiologin